

Persone
 Adelchi Galloni – illustratore italiano
 Giovanni Galloni – giurista, politico e accademico italiano
 Nino Galloni – economista italiano

Altro
 Galloni – casa motociclistica attiva tra il 1919 e il 1932